Карашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Карашвили, Автандил — грузинский актёр.
 Карашвили, Андрей (1857—1925) — грузинский композитор и педагог.
 Карашвили, Георгий — грузинский кинооператор.
 Карашвили, Гия — грузинский актёр.
 Карашвили, Тамаз — грузинский актёр.

См. также 
 князь Карашвили — персонаж фильма «Хареба и Гоги»